Denton ist der Familienname folgender Personen:

 Bradley Denton (* 1958), US-amerikanischer SF-Autor
 Daniel Denton (um 1626–1703), englischer Siedler in Amerika
 David Denton (* 1990), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Denice Denton (1959–2006), amerikanische Ingenieurin und Hochschullehrerin für Elektrotechnik
 Eric James Denton (1923–2007), britischer Meeresbiologe und Biophysiker
 George Chardin Denton (1851–1928), Kolonialverwalter und Kolonialgouverneur im Britischen Weltreich
 George H. Denton (* 1939), US-amerikanischer Geologe und Glaziologe
 George K. Denton (1864–1926), US-amerikanischer Politiker
 James Denton (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler
 Jean Denton, Baroness Denton of Wakefield (1935–2001), britische Industriemanagerin und Politikerin
 Jeremiah Denton (1924–2014), US-amerikanischer Marineoffizier und Politiker
 Mariam Jack-Denton (* 1955), gambische Politikerin
 Peter Denton (1926–2000), australischer Stabhochspringer
 Richard Denton (1586/1603–1663?), englischer Presbyterianer und Siedlerpionier
 Robin Denton (* um 1950), neuseeländische Badmintonspielerin
 Steve Denton (* 1956), US-amerikanischer Tennisspieler
 Will Denton (* 1990), US-amerikanischer Schauspieler
 Winfield K. Denton (1896–1971), US-amerikanischer Politiker

Denton ist der Name folgender Orte

in Großbritannien:
 Denton (County Durham)
 Denton (Huntingdonshire)
 Denton (Dover)
 Denton (Gravesend)
 Denton (Greater Manchester)
 Denton (Lincolnshire)
 Denton (Norfolk)
 Denton (Northamptonshire)
 Denton (Northumberland)
 Denton (Oxfordshire)
 Denton (Sussex)
 Denton (Yorkshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Denton (Arkansas)
 Denton (Georgia)
 Denton (Kansas)
 Denton (Kentucky)
 Denton (Maryland)
 Denton (Michigan)
 Denton (Mississippi)
 Denton (Missouri)
 Denton (Montana)
 Denton (Nebraska)
 Denton (New York)
 Denton (North Carolina)
 Denton (Oklahoma)
 Denton (Pennsylvania)
 Denton (Tennessee)
 Denton (Texas)
 Denton Crossroads (Tennessee)
 Denton Hill (Pennsylvania)
 Denton Island (Arkansas)

im National Register of Historic Places (NRHP) gelisteter Objekte:
 Denton Armory, in Denton, Maryland, ID-Nr. 85002665
 Denton County Courthouse, in Denton, Texas, ID-Nr. 77001438
 Denton County Courthouse Square Historic District, in Denton, Texas, ID-Nr. 00001582
 Denton Historic District, in Denton, Maryland, ID-Nr. 83003738
 Denton House, in Chestertown, Maryland, ID-Nr. 71000377
 Denton Mound and Village Archeological Site, in Denton, Missouri, ID-Nr. 69000120
 Denton Road-Sparks Foundation Park Pond Bridge, in Jackson, Michigan, ID-Nr. 99001676
 Denton Site, in Denton, Mississippi, ID-Nr. 79001335

Siehe auch:
 Denton-Gletscher, Hängegletscher im Viktorialand, Antarktika
 Denton Hills, Gebirgsgruppe im Viktorialand, Antarktika
 Denton Township